Marijci, narod iz grupe Povolških Finaca.
 Mari (Sirija), drevni grad u Mezopotamiji, na području današnje Sirije
 Marij El, republika u Ruskoj Federaciji
 Mari (Turkmenistan)
 Mari (pokrajina)
 Marijski jezik, jezik porodice Sepik-Maru.

ar:مريم بنت عمران